Amphawa (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Songkhram, Thailanda, cu o populație de 57.161 de locuitori și o suprafață de 170,164 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 96 de sate (muban).

Referințe

Legături externe
amphoe.com (Thai)

Amphoe în provincia Samut Songkhram